Der Name Les Geneveys bezeichnet:
die Gemeinde Les Geneveys-sur-Coffrane im Bezirk Val-de-Ruz, Kanton Neuenburg, Schweiz
eine alte Schreibweise für Les Genevez im Bezirk Franches-Montagnes, Kanton Jura, Schweiz

siehe auch: Les Hauts-Geneveys, Gemeinde im Kanton Neuenburg, Schweiz